"Chavín" pode ser:
 Cultura Chavín, povo pré-incaico
 Chavín (distrito), distrito do Peru
 Chavín de Pariarca (distrito), no Peru
 Chavin de Huantar, sítio arqueológico
 Chavin, comuna francesa do Indre

Desambiguações de topônimos